

Patronyme 
 Kitarō Nishida (1870-1945), philosophe japonais. 
 Kiyonori Nishida, ichtyologiste japonais.
 Yoshimi Nishida, général japonais.

Prénom 
 Nishida Tatsuo, linguiste japonais

Homonymie de patronyme